Senden est une ville allemande se situant en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 Senden est une ville allemande se situant en Bavière.